Il singolare del torneo di tennis Agadir Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Naewie che ha battuto in finale Martín Jaite 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Jordi Arrese (secondo turno)
 Franco Davín (primo turno)
 Goran Prpić (primo turno)
 Bart Wuyts (primo turno)

 Tomás Carbonell (primo turno)
 Àlex Corretja (quarti di finale)
 Marcos Górriz (primo turno)
 Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Agadir Challenger 1993